Guilbert ist der Familienname folgender Personen:

 Aimé-Victor-François Guilbert (1812–1889), französischer Kardinal
 Alain Guilbert (* 1950), französischer Rugby-Union-Spieler
 Ann Guilbert (1928–2016), US-amerikanische Schauspielerin
 Charles Guilbert (* 1972), französischer Radrennfahrer
 Fabrice Guilbert (* 1976), französischer Handballspieler
 Frédéric Guilbert (* 1994), französischer Fußballspieler
 Johan Guilbert (* 1989), französischer Pokerspieler und Webvideoproduzent
 Louis Guilbert (1912–1977), französischer Romanist, Linguist, Lexikologe und Lexikograf
 Walter D. Guilbert (1844–1911), US-amerikanischer Politiker
 Yvette Guilbert (1865–1944), französische Sängerin und Schauspielerin

Guilbert bezeichnet überdies:

 eine literarische Figur in Goethes Trauerspiel Clavigo
 Bois-Guilbert, eine französische Gemeinde im Département Seine-Maritime

Siehe auch:

 Gilbert
 Guillebert